RBM19 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 960 амінокислот, а молекулярна маса — 107 332.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки